Нежадово — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в городское поселение Плюсса.

География 
Деревня расположена в 16 км к северо-западу от районного центра — посёлка Плюсса.

Население 

Численность населения деревни составляла 257 жителей по оценке на конец 2000 года

История 
До 1 января 2006 года деревня входила в состав ныне упразднённой Нежадовской волости в качестве её административного центра. До 2015 года — входила в Плюсскую волость, до 1995 года — в Плюсский сельсовет.

Достопримечательности 
Монастырь Покрова Пресвятой Богородицы. Основанный в 1912-1913 году, снесённый в 1958 году.
Также есть липовая аллея, оставшаяся от бывшего парка и кладбище, которое прилагалось к бывшему монастырю.
Самая известная  достопримечательность — это памятник партизанам, воевавшим во время Великой Отечественной войны.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района